Alden Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Hettinger dans le Dakota du Nord ;
 , du comté de Hand dans le Dakota du Sud ;
 Alden Township, du comté de McHenry dans l' Illinois ;
 Alden Township du comté de Hardin dans l'Iowa ;
 , du comté de Saint Louis dans le Minnesota ;
 , du comté de Freeborn dans le Minnesota.

Homonymie de townships